ТЖ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТЖ — термометр жидкостный
 ТЖ — тормозная жидкость
 т. ж. — тысяч жителей	
 тж — также; то же

См. также 
  — аббревиатура латиницей